

Astronomia 
 Stickney – cratere di Fobos

Geografia 
 Regno Unito
 Stickney – parrocchia civile del Lincolnshire
 Stati Uniti d'America
 Stickney – città della Contea di Aurora, Dakota del Sud
 Stickney – villaggio della Contea di Cook, Illinois